Szuszanyino – település Oroszországban, a Kosztromai területen.
 Szuszanyino – település Oroszországban, a Leningrádi területen.